Chinese Volleyball League 1999-2000 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 1999-2000 – torneo di pallavolo maschile